Самалга (, ) — самый западный остров в составе группы Лисьих островов, которые в свою очередь входят в состав Алеутских островов. В административном отношении относится к зоне переписи населения Западные Алеутские острова, штат Аляска, США.

Расположен к юго-западу от крупного острова Умнак. Площадь острова — 4,12 км². Остров составляет примерно 8,6 км в длину. Максимальная высота — 9 м над уровнем моря. Алеутское название острова было записано полярным исследователем Сарычевым в 1826 году. Митрополит Иннокентий, который посетил эти места в 1840 году, пишет, что на 1764 год на Самалге было поселение, где проживало не менее 400 человек.

Примечания 

Лисьи острова